Smalininkai ist ein litauischer Ortsname:
 Smalininkai (Jurbarkas), Stadt und Dorf im Bezirk Tauragė (Schmalleningken, Kreis Ragnit/Kreis Pogegen, Ostpreußen/Memelland)
 Smalininkai (Kalvarija), Dorf im Bezirk Marijampolė
 Smalininkai (Lazdijai), Dorf im Bezirk Alytus